Per Ghirlandaio si può intendere uno dei tre fratelli pittori fiorentini del Rinascimento, figli di Tommaso Curradi o Bigordi, orefice, che si guadagnò il soprannome di famiglia, secondo la tradizione, per la produzione delle ghirlande argentate usate per decorare la testa dalle nobildonne fiorentine:
Domenico Ghirlandaio (1449-1494), il più bravo e famoso, uno dei maggiori maestri del Rinascimento.
David Ghirlandaio (o Davide Ghirlandaio 1452-1525) lavorò nella bottega del fratello e creò anche opere indipendentemente, ma non raggiunse i suoi vertici artistici.
Benedetto Ghirlandaio (1458-1497) lavorò nella bottega di famiglia.

Oppure si può intendere la dinastia di pittori:
Ridolfo del Ghirlandaio (1483-1561), figlio di Domenico e a sua volta pittore
Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, soprannome di Michele Tosini, allievo di Ridolfo.